Fiel de Sigmaringa (1578-1622) — jurista e sacerdote, considerado santo pela Igreja Católica

Brasil 
 São Fidélis — município do Rio de Janeiro
 Fidélis (Blumenau) — bairro de Blumenau, Santa Catarina
 Estação Baltazar Fidélis — estação ferroviária do estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos